Thunder (englisch; Donner) steht für:

 Berlin Thunder (ELF), American-Football-Mannschaft in der European League of Football
 Berlin Thunder (NFL Europe), American-Football-Mannschaft in der NFL Europe
 Johnny Thunder, verschiedene Comicpublikationen des US-Verlags DC
 K9 Thunder, südkoreanische Panzerhaubitze
 Thunder (Band), britische Rockband
 Thunder (Screenreader), Screenreader mit Braille-Unterstützung
 Thunder (Film), italienischer Actionfilm von Fabrizio De Angelis
 Thunder (CMS), Software
 Thunder, Lied der Band Imagine Dragons

Thunder ist der Name von:

 Thunder Smith (1914–1963), US-amerikanischer Blues-Pianist

Siehe auch:
 Thunder Bay (Begriffsklärung)
 Thunder Glacier (Begriffsklärung)
 Thunderheart (Begriffsklärung)
 Mount Thundergut, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Tunder (Begriffsklärung)